St. Roman steht für:

 St. Roman, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 ein Bergdorf, das zum Stadtteil Kinzigtal von Wolfach im Schwarzwald gehört, siehe Kinzigtal (Wolfach)#St._Roman
 Professor St. Roman, Pseudonym des Zauberkünstlers Samuel Thiersfeld (1829–1918)
 zahlreiche Heilige, siehe St. Romanus

Siehe auch:

 Romanustag (28. Februar)
 Saint-Romans